Кирчо Божиновски (Куманово, 5. април 1931) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1969. || Време без рата || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Пуцањ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || /
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Секретар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Службеник 2
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кумановци